Yatton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Yatton – stacja kolejowa w Yatton w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Yatton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire, w civil parish Aymestrey
 Yatton – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Yatton (Old Gore) – civil parish w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Yatton Keynell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 West Yatton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w dystrykcie Wiltshire